Adam Sędziwój Czarnkowski (1555–1627) –  wojewoda łęczycki, starosta generalny Wielkopolski, starosta pyzdrski, międzyrzecki, kłecki i powidzki
 Adam Uriel Czarnkowski (1625–1675) – starosta międzyrzecki, międzyłęski i osiecki